Периньяк () — коммуна во Франции, находится в департаменте Дордонь.
 Периньяк () — коммуна во Франции, находится в департаменте Ло.
 Периньяк () — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Периньяк () — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.